Починок-1:

 Починок-1 — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Починок-1 — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.